Lithophaga rogersi är en musselart som beskrevs av S. S. Berry 1957. Lithophaga rogersi ingår i släktet Lithophaga och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
rogersi